Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2005–2006. Het was het dertiende opeenvolgende seizoen dat de club uit Noord-Engeland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2005/06 en als zevende eindigden.

UEFA Intertoto Cup

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2006
Newcastle United FC